A Good Man peut désigner :
 A Good Man in Africa, un film réalisé par Bruce Beresford en 1994 ;
 A Good Man Goes to War, le septième épisode de la sixième saison de la deuxième série de la série télévisée britannique de science-fiction Doctor Who, diffusé sur BBC One le 4 juin 2011 ;
 A Good Man  (2020), un film de Marie-Castille Mention-Schaar.